Пхангнга () — город в Южном Таиланде, административный центр одноимённой провинции.

В 2005 году в городе проживало 9559 жителей.

География 
Площадь Пхангнга 6,75 км², полностью занимает территорию тамбона Тхайчанг столичного ампхое Мыанг-Пхангнга.

Административное деление 
Муниципалитет города был создан 11 февраля 1937 года.. Город делится на 9 чумчонов.
 Талатъяй (ตลาดใหญ่)
 Бориракбамрунг (บริรักษ์บำรุง)
 Самаккхи (สามัคคี)
 Тхунгчеди (ทุ่งเจดีย์)
 Руамчайпхаттхана (ร่วมใจพัฒนา)
 Накроккхокъя (นากรอกคอกหญ้า)
 Тханонмай (ถนนใหม่)
 Кхаочанг (เขาช้าง)
 Вангмокэнг (วังหม้อแกง)

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Городской сайт Пхангнга

Города Таиланда